Rife ist der Familienname folgender Personen:

 John Winebrenner Rife (1846–1908), US-amerikanischer Politiker
 Royal Rife (1888–1971), US-amerikanischer Erfinder
 Brandon Rife (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler, Model, Pornodarsteller